Kofanowka (), der Name russischer Orte:

 Kofanowka (Fatesch), Dorf im Rajon Fatesch, Oblast Kursk
 Kofanowka (Medwenka), Weiler im Rajon Medwenka, Oblast Kursk